Andreas Rothbauer (* 22. November 1964 in Bietigheim) ist ein deutscher Sänger, Musiker und Songwriter.

Biografie 
Rothbauer wuchs bei seinen Eltern in Löchgau auf. Der Vater war Schlosser und die Mutter Hausfrau. Neben dem sechs Jahre älteren Bruder gibt es noch eine zwei Jahre ältere Schwester. Sein Vater förderte die musikalische Entwicklung der Kinder. Die ersten Auftritte hatte Andreas im heimischen Wohnzimmer, wo er zusammen mit seinem Vater schon als kleiner Junge vor der Familie und Verwandtschaft Lieder sang. Der große Bruder lernte Orgel spielen und wurde Kirchenorganist in der katholischen Kirchengemeinde in Löchgau, in der auch Andreas Rothbauer Ministrant war. In der Grundschule lernte Andreas Rothbauer Blockflöte und nach Noten zu spielen. Von der Grundschule in Löchgau wechselte Andreas Rothbauer auf die Realschule Besigheim. Zusammen mit der Schwester lernte er im Handharmonika Club Freudental Akkordeon spielen. Als Jugendlicher wollte er unbedingt Gitarre spielen lernen und er bekam Gitarrenunterricht bei einem Jazz-Gitarristen, der ihm auch Harmonielehre beibrachte.

Nach dem Realschulabschluss machte Andreas Rothbauer eine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Bausparkasse Wüstenrot in Ludwigsburg, wo er bis heute als Gesamtbetriebsratsvorsitzender arbeitet. Neben der Ausbildung gründete Andreas Rothbauer 1981 parallel seine erste Band mit Klassenkameraden aus seiner Realschule. Von Beginn an schrieb und textete Andreas Rothbauer die eigenen Songs der Band. Die ersten kleineren Auftritte folgten in Jugendhäusern, auf Dorffesten und in Schulen. Lange Zeit hatte die Band einen Proberaum in der alten Schuhfabrik von Sioux in Walheim. Nach der Bankausbildung kaufte sich Andreas Rothbauer 1985 einen VW Karmann Ghia den er bis heute fährt und der auch in seinen Musikvideos zu sehen ist. Andreas Rothbauer moderiert Veranstaltungen, ist engagiertes Mitglied der Berufsgewerkschaft DHV und Mitglied in der Banken-Tarifkommission für das private Bankgewerbe, Bezirksratsmitglied der AOK Ludwigsburg-Rems-Murr sowie ehrenamtlicher Arbeitsrichter beim Arbeitsgericht Stuttgart, Kammern Ludwigsburg. Andreas Rothbauer ist mit seiner Frau Ingeborg Rothbauer verheiratet und lebt in Ludwigsburg.

Musik 
In der Mitte der 1980er-Jahre war Andreas Rothbauer Live-Gitarrist bei der Synthiepop-Gruppe Camouflage, die internationale Hits wie „The Great Commandment“ oder „Love Is A Shield“ hatte. 1989 trat Andreas Rothbauer mit der Projektband „Die Erben“ bei der deutschen Vorentscheidung zum Grand Prix Eurovision de la Chanson, dem heutigen Eurovision Song Contest, mit dem Lied „Bitte nicht nochmal“ auf und erreichten den 7. Platz sowie eine positive Erwähnung in der Jugendzeitschrift BRAVO und der Musikmarkt. Hierzu gab es eine Vinylsingle, bei der auf der A-Seite die deutschsprachige Version und auf der B-Seite die englischsprachige Version des Songs „Forget The Past“ befand. Des Weiteren wurde der Song auch auf Sammelalben veröffentlicht.

Im Jahr 2012 veröffentlichte Andreas Rothbauer seine erste eigene Single „Unter den Linden“ als CD und Musikvideo. In 2014 erschien sein erstes Studioalbum Alleinunterhalter. Der Titel des Albums ist gleichzeitig ein Song auf dem Album auf dem sich insgesamt 14 Eigenkompositionen befinden. Das Album wurde im Tonstudio JAMusic in Ludwigsburg aufgenommen und von Jörg Orlamünder produziert. Aus dem Album heraus erfolgten Videoproduktionen zu verschiedenen Songs.

Zusammen mit seinem Produzenten Jörg Orlamünder schreibt und textet Andreas Rothbauer Songs, die als Musikvideo auf YouTube erscheinen und auf den gängigen Streaming- und Download-Plattformen wie Amazon, Spotify, AppleMusic, Deezer, Soundcloud etc. erhältlich sind. Mittlerweile erfolgen auch Radioeinsätze seiner Songs. Einen Charterfolg gab es bisher nicht.

Videos

Weblinks 
 Offizielle Webseite von Andreas Rothbauer
 Lebenslauf von Andreas Rothbauer

Einzelnachweise 

Singer-Songwriter
Sänger
Musiker (Deutschland)
Deutscher
Geboren 1964
Mann